Вилков може да се отнася за:

Полша 
 Вилков, село в Долносилезко войводство, в Глоговски окръг, в Община Глогов
 Вилков, село в Долносилезко войводство, в Злоторийски окръг, в Община Злотория
 Вилков, село в Долносилезко войводство, във Швиднишки окръг, във Швидница
 Вилков, село в Долносилезко войводство, в Поддембишки окръг, в Община Даликов
 Вилков, село в Люблинско войводство, в Ополски окръг, в Община Вилков
 Вилков, село в Люблинско войводство, във Хрубешовски окръг, в Община Вербковице
 Вилков, село в Мазовско войводство, в Западноваршавски окръг, в Община Лешно
 Вилков, село в Малополско войводство, в Краковски окръг, в Община Коцможов-Любожица
 Вилков, село в Ополско войводство, в Намисловски окръг, в Община Вилков
 Вилков, село в Ополско войводство, в Пруднишки окръг, в Община Бяла
 Вилков, село в Силезко войводство, в Заверченски окръг, в Община Ижондзе
 Вилков, село във Швентокшиско войводство, в Келецки окръг, в Община Бодзентин